Курты (; устар. Куртты) — река в Казахстане, протекает по Алматинской области. Последний, левый приток реки Или. Длина реки — 123 км, площадь водосборного бассейна — 12 500 км².

Курты берёт начало при слиянии реки Аксенгир и реки Узын-Каргалы. Впадает в Или. Питание дождевое, снеговое и грунтовое. Река маловодна, используется для орошения. На реке создано Куртинское водохранилище.

Название Курты переводится с монгольского как «долина с обрывами».

В окрестностях водохранилища весной можно увидеть цветение тюльпанов Регеля и маков. В окрестностях водохранилища были найдены останки мезозойских рептилий. На скалах вдоль водохранилища можно найти петроглифы эпохи бронзы и раннего железа.

Примечания 

Притоки Или
Реки Алматинской области